«Ваше высочество» (), в российском прокате «Храбрые перцем» — фэнтезийная комедия. Мировая премьера прошла 8 апреля 2011 года (в России — 12 мая 2011).

Сюжет 
Ленивый принц Завидий привык веселиться и гоняться за горничными, пока его старший брат Славий помогал отцу заниматься делами королевства. Но после того, как злой волшебник похитил невесту Славия, Беладонну, Завидию пришлось присоединиться к отряду, который должен спасти Беладонну. Впереди — поход через дикие земли, встречи с чудовищами и девушкой-воином Изабеллой, у которой свои счёты с волшебником.

В ролях

Отзывы 
Фильм получил в основном отрицательные отзывы кинокритиков. На Rotten Tomatoes у фильма 27 % положительных рецензий из 183. На Metacritic — 31 балл из 100 на основе 33 обзоров. Роджер Эберт оценил фильм в 1 звезду из 4-х. Кинокартина задумывалась, как пародия на времена доблестных рыцарей, однако, несмотря на актёрский состав, пошлость и похабщина стали причиной кассового провала фильма, который даже отметили как худший кинофильм весны 2011 года.

Интересные факты 
 Первоначальное русское прокатное название звучало как «Ваше величество», также рассматривался вариант «Ваше косячество». .
 Съёмки проходили в Ирландии.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт фильма
  
  
  
 
 «По следам драконов» «Новый Взгляд»

Кинокомедии США
Кинокомедии 2011 года
Фантастические комедии США
Фильмы США в жанре фэнтези
Фильмы на английском языке
Фильмы об инцесте
Фильмы США 2011 года